Сарзеду () — административные единицы:

 Бразилия
 Сарзеду — муниципалитет, штат Минас-Жерайс, Бразилия.

 Португалия
 Сарзеду — район (фрегезия), муниципалитет Арганил, округ Коимбра.
 Сарзеду — район (фрегезия), муниципалитет Ковильян, округ Каштелу-Бранку.
 Сарзеду — район (фрегезия), муниципалитет Моимента-да-Бейра, округ Визеу.